Гран-прі США 2017 (офіційно 2017 Formula 1 United States Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 22 жовтня  на Трасі Америк в Остіні, штат Техас, США. Це сімнадцятий етап чемпіонату світу, сорок сьоме Гран-прі США і тридцять дев'яте в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Данієль Ріккардо і Кімі Ряйкконен встановили однаковий час на Q3. Так як Ріккардо показав час першим, то він був класифікованим попереду Ряйкконена.
 – Макс Ферстаппен отримав штраф в 15 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Стоффель Вандорн отримав штраф в 30 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Ніко Гюлькенберг отримав штраф в 20 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Ленс Стролл отримав штраф в 3 позиції за блокування Ромена Грожана під час кваліфікації.
 – Брендон Гартлі отримав штраф в 25 позицій за заміну елементів двигуна.
 – Кевін Магнуссен отримав штраф в 3 позиції за блокування Серхіо Переса під час кваліфікації.

Перегони

Примітки 
 – Макс Ферстаппен отримав 5-секундний штраф за виїзд за межі траси та отримання переваги.
 – Маркус Ерікссон отримав 5-секундний штраф за спричинення аварії.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі США
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Жовтень 2017
2017 в американському спорті